A 2003–2004-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság a hetvenkettedik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1–8. helyezettek három győzelemig tartó egyenes kieséses rájátszást játszottak. Az 5–8. helyen az alapszakaszban elért helyezés rangsorolt. A 9–14. helyezettek a kiesés elkerüléséért játszottak két kört, a 14. helyezett kiesett, a 13. helyezett a B csoport győztesével osztályozót játszott.

Csapatok

Alapszakasz 

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont %: Pontarány

Rájátszás

1–8. helyért

9–14. helyért 

 Osztályozó: MAFC-Újbuda – Fehérvár Kodolányi KC 2–0

Díjak

Források 
 Hivatalos oldal
 Tabella, fordulóról fordulóra, nso.hu

Kosárlabda-bajnokság évei
2003 a kosárlabdában
2004 a kosárlabdában